Хлумец може бити:

 Хлумец (Усти на Лаби), град у округу Усти на Лаби, Устечки крај, Чешка Република
 Хлумец (Чешки Крумлов), насељено мјесто у округу Чешки Крумлов, Јужночешки крај, Чешка Република